Alexander och Mischa Zverev var regerande mästare,, men de förlorade mot Adrian Mannarino och Fabrice Martin i kvartsfinalen.

Łukasz Kubot och Marcelo Melo vann titeln efter att ha besegrat Juan Sebastián Cabal och Robert Farah med 7–6(8–6), 6–7(4–7), [11–9] i finalen.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Final)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Mästare)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Första omgången)
  Max Purcell /  Luke Saville (Första omgången)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Radu Albot /  Austin Krajicek (Första kvalomgången)
  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (Kvalificerad)

Kvalificerade
  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow

Lucky losers
  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes-Varela

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2020 – Herrdubbel
2020 – Herrdubbel